Вундт () — немецкая фамилия.

Известные носители 

 Вундт, Вильгельм (1832—1920) — немецкий физиолог и психолог.
 Вундт, Макс (1879—1963) — немецкий философ.